Лессер — фамилия. Лессер (баронский род)

Известные носители:

 Лессер, Аксель (род. 1946) — немецкий лыжник.
 Лессер, Александр  (1814—1884) — польский художник; мастер исторической живописи. 
 Лессер, Антон (род. 1952) — английский актёр.
 Лёссер, Артур (1894—1969) — американский пианист немецкого происхождения.
 Лессер, Винсенти де (1745—1813) — польский художник, миниатюрист, пастелист и карикатурист.
 Лессер, Оскар (1830—1887) — немецкий астроном.
 Огюст Крезе де Лессер (1771—1839) — французский поэт, драматург, прозаик, либреттист, политик. 
 Лессер, Фрэнк (1910—1969) — американский композитор и поэт-песенник.
 Лессер, Эрик (род. 1988) — немецкий биатлонист.

См. также 
 Лессер Ури